

Geografia 
 Onkaparinga - fiume dell'Australia meridionale<br/ >
 Città di Onkaparinga - città che prende nome dal fiume

Sport 
 Onkaparinga Challenger - torneo di tennis, disputato dal 2015 al 2017